Nexus har flere betydninger:

Nexus stammer fra latin og betyder forbindelsesled, knudepunkt, forbindelse, sammenhæng eller sammenhold.

Grammatik 
Nexus (grammatik) – betegnelse for grundled og tilhørende udsagnsled i en sætning.
Nexus (analyse) – analyse anvendt til at finde disse led i et sætning.

Computerspil og fiktion 
Nexus (StarCraft) – protoss-racens hovedkvarter i computerspillet StarCraft.
 Nexus - Et hovedkvarter i computerspillet League of Legends. Hvert hold har en Nexus som er modstanderens mål at indtage
Nexus (World of Warcraft) – Nexus er også navnet på en instance i World of Warcraft: Wrath of the Lich King.
 Nexus 6 er en type avancerede replikanter i filmen Blade Runner. 
 Nexus (film) – dansk kortfilm fra 2012 instrueret af Anders Helde

Virksomheder og produkter 
Nexus Computers – britisk forhandler af it-udstyr med eget pc-mærke.
Nexus Music – pladeselskab, der blandt andet udgiver Nik & Jays musik.
Nexus One – mobiltelefon fra Google.
Nexus Switche - produktlinie fra CISCO af netwærksswitche til datacenteret.